«Прикованный» () — художественный фильм Валерия Рыбарева 2002 года об одиночестве и скитаниях человеческой души, утратившей веру в себя и в окружающий мир.

Сюжет 
Бывший «афганец» Павел (Владимир Гостюхин) никак не может найти себе место в мирной жизни. В бесконечной череде запоев и мучительных воспоминаний появляется просвет, когда рядом с ним оказывается Анна (Алла Клюка) — молодая скрипачка. Несколько дней они проводят в его одиноком доме на берегу моря, в прогулках и разговорах о жизни.

Девушка вызывает у Павла вполне определённые чувства и желания, но выясняется, что Анна — его дочь, о существовании которой он прежде не знал. Павел отправляется в белорусский Новогрудок, где жил когда-то с её матерью, надеясь наконец обрести семейное счастье и покой.

В ролях 
 Владимир Гостюхин — Павел Вершин
 Алла Клюка — Анна
 Татьяна Титова — Клара
 Татьяна Кулиш — Лиза
 Ирина Основина
 Юрий Серов
 Игорь Клочков
 Фёдор Копосов
 Руслан Смирнов
 Светлана Головина
 Наталья Редкова
 Александр Чупин
 Алла Пролич
 Кристина Бельская
 Алексей Трофимов
 Александр Баранов
 Александр Горбанев

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Валерий Рыбарев
 Продюсер — Виктор Сергеев
 Автор сценария — Валерий Рыбарев, Владимир Валуцкий
 Оператор — Валерий Мюльгаут
 Художник — Наталия Кочергина
 Композитор — Роман Рязанцев
Визуальные эффекты: студия «Бегемот»

Призы 
 Приз «Золотой Витязь» жюри художественных фильмов на XI МКФ «Золотой Витязь» в Рязани (Россия, 2002);
 Приз «за лучшую женскую роль» Алле Клюке на КФ стран СНГ и Балтии «Восток — Запад» в Баку (Азербайджан, 2002);
 «Бронза» на МКФ «Лістапад» в Минске (Беларусь, 2002);
 Приз «за лучшую режиссуру» Валерию Рыбареву, приз «за лучшую мужскую роль» Владимиру Гостюхину на IV Национальном фестивале белорусских фильмов в Бресте (Беларусь, 2003);
 Приз «за лучшую операторскую работу» Валерию Мюльгауту, приз «за лучшую женскую роль» Алле Клюке, спецприз жюри «за незаурядность и значимость» Наталии Кочергиной на I Международном евро-азиатском КФ стран СНГ и Балтии «Восток — Запад. Новое кино. XXI век» в Смоленске (Россия, 2004).

Интересные факты 
 Это первый фильм Валерия Рыбарева после 14-летнего перерыва. Предыдущий фильм — «Меня зовут Арлекино» вышел в 1988 году и является самым кассовым за всю историю белорусского кинематографа.

Примечания 

Фильмы-драмы России
Фильмы-драмы Белоруссии
Фильмы студии «Беларусьфильм»
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы России 2002 года
Фильмы Валерия Рыбарева
Фильмы Белоруссии 2002 года